Niektóre kościoły chrześcijańskie pod wezwaniem św. Józefa:

W Polsce
 Bolesławów – Kościół św. Józefa Oblubieńca w Bolesławowie
 Bydgoszcz – Kościół św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy
 Dąbrowa Górnicza – Kościół św. Józefa w Dąbrowie Górniczej
 Gdańsk – Kościół św. Józefa w Gdańsku
 Inowrocław – Parafia św. Józefa w Inowrocławiu
 Jedlnia – Kościół św. Józefa w Jedlni-Letnisko
 Katowice – Kościół św. Józefa w Katowicach
 Konstantynów Łódzki – Kościół św. Józefa Robotnika w Konstantynowie Łódzkim
 Koszalin – Kościół św. Józefa w Koszalinie
 Kraków – Kościół św. Józefa w Krakowie (Podgórze)
 Kraków – Kościół św. Józefa w Krakowie (ul. Poselska)
 Kraków – Kościół św. Józefa na Osiedlu Kalinowym
 Kraków – Kościół Opieki św. Józefa przy ul. Łobzowskiej 40
 Kuryłówka - Kościół św. Józefa w Kuryłówce
 Lublin – Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP w Lublinie
 Łódź – Kościół św. Józefa w Łodzi
 Ojców – Kaplica „Na Wodzie”
 Olsztyn – Kościół św. Józefa w Olsztynie
 Międzybórz – Kościół św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu
 Międzyrzec Podlaski – Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzyrzecu Podlaskim
 Poznań – Kościół św. Józefa i klasztor karmelitów bosych w Poznaniu
 Poznań – Kościół św. Józefa w Poznaniu na Szczepankowie
 Prudnik – Kościół św. Józefa w Prudniku-Lesie
 Radom – Kościół św. Józefa w Radomiu
 Rzeszów – Kościół św. Józefa w Rzeszowie
 Rzeszów – Kościół św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie
 Szczecin – Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP w Szczecinie
 Świętochłowice – Kościół św. Józefa w Świętochłowicach
 Tczew – Kościół św. Józefa w Tczewie
 Toruń – Kościół św. Józefa w Toruniu
 Warnice – Kościół św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Warnicach
 Warszawa – Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie (wizytek)
 Warszawa – Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie (karmelitów bosych)
 Wieluń – Kościół św. Józefa w Wieluniu
 Wrocław – Kościół Opieki św. Józefa we Wrocławiu
 Września – Kościół św. Józefa we Wrześni

W Austrii
 Wiedeń – Kościół św. Józefa w Wiedniu

Na Białorusi
 Mińsk – Kościół św. Józefa i klasztor Bernardynów w Mińsku
 Rubieżewicze Kościół św. Józefa w Rubieżewiczach

W Bułgarii
 Sofia - Katedra św. Józefa w Sofii

W Chinach
 Pekin – Kościół św. Józefa w Pekinie

We Francji
 Hawr – Kościół św. Józefa w Hawrze

W Holandii
 Groningen - Katedra św. Józefa w Groningen

W Kanadzie
 Montreal - Oratorium św. Józefa

Na Łotwie
 Lipawa - Katedra Świętego Józefa w Lipawie

W Niemczech
 Hamburg - Kościół św. Józefa w Hamburgu

W Rumunii
 Bukareszt – Katedra św. Józefa w Bukareszcie

W Stanach Zjednoczonych
 Kościół św. Józefa w Denver

Kościoły nieistniejące
 Kościół św. Józefa w Gdyni Kolibkach
 Kościół św. Józefa w Stargardzie
 Kościół św. Józefa Oblubieńca i klasztor Karmelitanek Bosych w Wilnie

Józef, św.
!